Rhino kan syfta på:

 Rhino (seriefigur) – en seriefigur och superskurk i Spindelmannen
 Rhino – artistnamn för trummisen Kenny Earl Edwards
 John 'Rhino' Edwards (1953–), basist i det brittiska boogierock-bandet Status Quo
 Rhino Entertainment – ett amerikanskt skivbolag